Sogni d'oro – film italiano del 1981, regia di Nanni Moretti
Sogni d'oro – album del rapper Rischio